Титул повинні були захищати Луціє Градецька та Катерина Макарова, але Макарова не змогла взяти участі цього року через травму. Градецька грала з Андреєю Клепач й успішно захистила титул. У фіналі чемпіонки здолали пару Анна-Лена Гренефельд/Демі Схюрс, 6–4, 6–1.

Сіяні пари
Чотири пари з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Джерела
Основна сітка 

Тур WTA 2019
Women's Doubles